Ingenium steht für:

 Talent, angeborene Begabung, siehe Genie #Herkunft und Begriffsgeschichte
 Ingenium-Motor, eine Motorenbaureihe von Jaguar Land Rover (JLR)
 Ingenium Education, österreichischer Bildungsanbieter
 Ingenium Verlag, österreichischer Buchverlag

Siehe auch: